Metilmetkatinon se može odnositi na:

 3-Metilmetkatinon
 Mefedron (4-metilmetkatinon)